Grisot peut faire référence à : 
 Eugène Grisot (1866-1936), archer français.
 Sylvain Grisot (1976-), urbaniste français.